De Branche de Bruxelles, ook actief onder de naam Brussels Lodge is een  Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Een bekend voorzitter van deze tak was de Brusselse antiquaar van den Graaf, die de bijeenkomsten van de loge bij hem thuis hield in zijn antiquariaat aan de Malibranstraat 53 in Elsene. Een andere voorname voorzitter was Marcel Mostade (sedert 1967), die als astroloog gekend was onder de naam 'Antares'.

Haar activiteiten lopen reeds in 3 eeuwen. Deze loge werd opgericht in 1898 en haalde nog net het begin der 21ste eeuw, toen ze na collectief ontslag van de meeste leden in slaap werd gedaan.

In 2014 werd deze Brusselse Loge terug actief. De activiteiten worden geleid door Sabine Van Osta en gaan door in het Engels.

Bruxelles
Vereniging in Brussel